Зырянка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Зырянка — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Зырянка — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Зырянка — село в Катайском районе Курганской области.
 Зырянка — упразднённая деревня, с 1969 года часть р.п. Каргаполье Курганской области.
 Зырянка — посёлок в Юргамышском районе Курганской области.
 Зырянка — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Зырянка — несуществующая деревня на территории нынешнего Центрального сибирского ботанического сада.
 Зырянка — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Зырянка — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Зырянка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Зырянка — деревня в Тюменском районе Тюменской области.
 Зырянка — посёлок городского типа в Якутии, административный центр Верхнеколымского улуса.

Реки 
 Зырянка (приток Берди)
 Зырянка (приток Большой)
 Зырянка (приток Большой Чёрной) — река в Томской области.
 Зырянка (приток Выи)
 Зырянка (левый приток Енисея)
 Зырянка (правый приток Енисея)
 Зырянка (приток Илима)
 Зырянка (приток Казанцева)
 Зырянка (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Зырянка (приток Колымы) — река в Якутии.
 Зырянка (приток Оби) — малая река под Новосибирском.

Другое 
 Зырянка — аэропорт в Верхнеколымском улусе Якутии.